Tiberios (griechisch Τιβέριος) bezeichnet:

 Tiberios I., oströmischer Kaiser
 Tiberios II., oströmischer Kaiser
 Tiberios (Sohn des Maurikios), Sohn des oströmischen Kaisers Maurikios
 den Thronnamen des byzantinischen Mitkaisers David
 Tiberios (Sohn Konstans’ II.), byzantinischer Mitkaiser
 Tiberios (Sohn Justinians II.), byzantinischer Mitkaiser
 Tiberios Basileios Onomagulos, byzantinischer Gegenkaiser
 Tiberios (Sohn Theodosios’ III.), Sohn des byzantinischen Kaisers Theodosios III.
 Tiberios Petasius, byzantinischer Gegenkaiser

Siehe auch:
 Pseudo-Tiberios
 Tiberius (Vorname)